Het tennistoernooi US Open werd in 2010 bij de vrouwen voor de 124e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 30 augustus tot en met 12 september. Titelverdedigster Kim Clijsters slaagde erin haar titel te prolongeren – in de finale won ze van Vera Zvonarjova met 6-2 en 6-1.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2010